Dundr ist der Nachname folgender Personen:

 Frank Dundr (* 1957), ehemaliger Ruderer aus der DDR
 Josef Alexandr Dundr (1802–1874), tschechischer Schriftsteller
 Václav Jiří Dundr (1811–1872), tschechischer Schriftsteller und Übersetzer